Il nome può essere anche scritto Bak Seon-yeong.

 Hyomin, pseudonimo di Park Sun-young – cantante sudcoreana, membro del gruppo musicale T-ara
 Luna, pseudonimo di Park Sun-young – cantante sudcoreana, membro del gruppo musicale f(x)
 Bak Seon-yeong – politico sudcoreano, membro del Advancement Unification Party
 Bak Seon-yeong – doppiatrice sudcoreana
 Park Sun-young – attrice sudcoreana
 Park Sun-young – giocatrice di badminton sudcoreana
 Park Seon-yeong – cestista sudcoreana